HTM peut désigner :
 HTM Personenvervoer NV (où HTM signifie Haagsche Tramweg-Maatschappij), une entreprise de transports en commun néerlandaise ;
 HTM, un groupe de distribution détenu majoritairement par l'Association familiale Mulliez et possédant notamment l'enseigne Boulanger ;
 HTM, une marque allemande de motos ;
 .htm (où htm signifie Hypertext Markup), l'extension de 3 caractères des noms de fichiers  de type Hypertext Markup Language.